Maçka è uno dei quattro quartieri (insieme a Teşvikiye, Osmanbey e Pangaltı) che compongono il quartiere Nişantaşı del distretto di Şişli a Istanbul.

A Maçka si trova uno dei cinque campus dell'Università tecnica di Istanbul e il Maçka Palas (1922) disegnato da Giulio Mongeri sul modello dei palazzi milanesi.

Nel quartiere si trova anche la linea TF1 della funivia che collega Maçka con Taşkışla vicino alla Piazza Taksim superando il Maçka Demokrasi Parkı.

Note 

Quartieri di Şişli